Unter den Begriff Goethe-Medaille fasst man folgende Auszeichnungen:
 Goethe-Medaille des Goethe-Instituts
 Goethe-Medaille für Kunst und Wissenschaft (1932 bis 1944)
 Goldene Goethe-Medaille der Goethe-Gesellschaft Weimar
 Johann-Wolfgang-von-Goethe-Medaille der Alfred-Toepfer-Stiftung

Siehe auch:
 Goethepreis
 Goethe-Plakette